Hopman Cup 2011 byl 23. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu. Účastnilo se jej osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se konala v Burswood Dome v australském Perthu.

Hrálo se na tvrdém povrchu mezi 1. a 9. lednem 2011. Mezinárodní tenisová federace soutěž nazývá jako Oficiální mistrovství smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF). Turnaj navštívilo přes sedmdesát osm tisíc osob.

Obhájcem z roku 2010 bylo družstvo Španělska. Vítězem se pošesté staly Spojené státy americké ve složení John Isner a Bethanie Matteková-Sandsová, které ve finále zdolaly Belgii 2–1.

Nasazení 
Nasazení určili ředitel turnaje Paul McNamee, Rob Casey a Geoff Masters.

  – Ana Ivanovićová / Novak Djoković  (odstoupilo před finálovým zápasem)
  – Laura Robsonová / Andy Murray (základní skupina)
  – Justine Heninová / Ruben Bemelmans (finále)
  – Francesca Schiavoneová / Potito Starace (základní skupina)

Skupina A

Tabulka 

 Poznámka: Ruben Bemelmans nahradil Steva Darcise, který si natrhl vazy kotníku.
 Poznámka: Sesil Karatančevová nahradila Jaroslava Švedovovám, která si v zápase Kazachstánu a Srbska poranila kotník.

Austrálie vs. Belgie

Srbsko vs. Kazachstán

Belgie vs. Kazachstán

Srbsko vs. Austrálie

Austrálie vs. Kazachstán

Srbsko vs. Belgie

Skupina B

Tabulka 

 Poznámka: Za Francii měl původně nastoupit Gaël Monfils, ale pro zranění kolene byl vystřídán Nicolasem Mahutem. Ten se tak poprvé od historického zápasu ve Wimbledonu 2010 střetnul s Johnem Isnerem.

Spojené království vs. Itálie

USA vs. Francie

USA vs. Itálie

Spojené království vs. Francie

Itálie vs. Francie

USA vs. Spojené království

Finále 

Po prvních dvou výhrách v poměru 3–0 stačilo Srbsku k postupu do finále uhrát jediný bod v posledním utkání s Belgií. Poté co Heninová zdolala Ivanovićovou, tento bod zajistil Novak Djoković vítězstvím nad Bemelmansem ve dvou setech. Ivanovićová však měla problémy s nataženým břišním svalstvem. Proto bylo Srbsko ve finále nahrazeno Belgií, jež v základní skupině zdolala Austrálii 2–1.

Belgie vs USA

Vítěz

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  Hopman Cup – oficiální stránka

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2011